

Aziende 
 Sisley – azienda di moda del gruppo Benetton
 Sisley Paris – azienda francese di cosmetici di lusso

Persone 
 Alfred Sisley – pittore francese
 Tomer Sisley – attore e comico francese con cittadinanza israeliana

Altro 
 6675 Sisley – asteroide della fascia principale
 Sisley Volley Treviso – società pallavolistica trevisana